Kidder Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Kidder Township (Missouri)
 Kidder Township (Pennsylvania)
 Kidder Township (South Dakota)